Wild at Heart puede referirse a:

 Wild at Heart, sexto episodio de la cuarta temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer; o
 Wild at Heart, título original de Corazón salvaje, película de 1990, dirigida por David Lynch.